Norðurá steht für:

Norðurá (Hvítá), einen Fluss in Westisland (Gemeinde Borgarbyggð), der in die Hvítá mündet
Norðurá (Héraðsvötn), einen Fluss in Nordisland (Gemeinde Akrahreppur), der in den Fluss Héraðsvötn mündet